Altibox Norway Chess 2017 — п'ятий щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 5 по 16 червня 2017 року в місті Ставангер (Норвегія) за участі 10 шахістів.

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2797).

Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів, потім 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 61-го.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на червень 2017 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
  Офіційний сайт турніру 
  Бліц-турнір на chess24.com
 Партії турніру на chessdom 
  Партії турніру на chessbomb 
 Турнір на chesspro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2017
Ставангер (шаховий турнір)
Червень 2017
2017 у Норвегії